Rywalizacja mężczyzn w skicrossie podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 25 stycznia na trasie Tatanka. Mistrzostwa świata z 2013 roku nie obronił Francuz Jean Frédéric Chapuis, który tym razem uplasował się na drugim miejsce. Nowym mistrzem świata został reprezentant Słowenii Filip Flisar, który na ostatnich metrach trasy przesunął się z 3 na 1 miejsce. Prowadzący od początku finału Szwed Victor Öhling Norberg ostatecznie zajął trzecie miejsce.

Wyniki

Kwalifikacje

Runda Eliminacyjna

1/8 Finału 
 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

Ćwierćfinał 
 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Półfinał 

 Grupa 1

 Grupa 2

Finały 
 Mały Finał

 Finał

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015